Landstreitkräfte der NVA
Landstreitkräfte, componente terrestre del Bundesheer, esercito federale austriaco